Карлос Наваррете (; 23 июня 1959, Медельин) — колумбийский футбольный тренер. Наиболее известен благодаря победе в 2000 году с «Атлетико Насьоналем» в розыгрыше Кубка Мерконорте.

Биография 
Карлос Наваррете происходит из футбольной семьи. Его отец (также Карлос) был игроком и тренером в «Индепендьенте Санта-Фе». Двоюродный брат также выступал в столице, играл за сборную Боготы. У Карлоса-старшего и его жены Ампаро было ещё трое детей — брат и две сестры Карлоса-младшего — Хуан Диего, Бибиана и Мария-Тереза.

Карлос никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Он занимался в академиях «Индепендьенте Медельин» и «Индепендьенте Санта-Фе», но за основные команды не дебютировал. Затем до 30 лет выступал на любительском уровне в команде университета Антиокьи. У Карлоса несколько высших образований — он обучался в Папском боливарианском университете (), колледже Марко Фиделя Суареса, лицее при университете Медельина, Американском колледже в Боготе, а также закончил Богословскую семинарию в Ла-Эстрелье.

Наваррете начинал тренерскую карьеру во Втором дивизионе чемпионата Колумбии в команде «Рионегро», после чего возглавил уже клуб Примеры «Онсе Кальдас». Затем снова работал с «Депортиво Рионегро» (который на тот момент играл во Втором дивизионе), а в июне 2000 года возглавил один из сильнейших клубов страны, «Атлетико Насьональ».

Также он тренировал «Энвигадо», «Атлетико Букарамангу», «Депортиво Пасто». В марте-августе 2006 года вновь руководил «Атлетико Насьоналем». Последним на данный момент клубом в тренерской карьере Наваррете является «Хагуарес де Кордова». С конца 2000-х годов тренирует детско-юношеские и молодёжные команды департамента Антьокия.

Одним из самых важных достижений в карьере Карлоса Наваррете является завоевание с «Атлетико Насьоналем» Кубка Мерконорте в 2000 году. Также, в рамках Кубка Либертадорес команда Наваррете обыгрывала в гостях один из сильнейших парагвайских клубов, «Серро Портеньо», со счётом 5:1, а в чемпионате Колумбии «Атлетико Насьональ» обыграл своего принципиального соперника «Америку Кали» 6:0.

На данный момент отвечает за подготовку всех возрастных категорий — детских, юношеских и молодёжных команд в департаменте Антьокия. Также периодически ведёт свою колонку в спортивной прессе.

Среди футболистов, которых Наваррете открыл для большого футбола, значатся Иван Рамиро Кордоба (при Наваррете тот дебютировал в «Депортиво Рионегро»), Виктор Аристисабаль, Трессор Морено (в «Атлетико Насьональ»), Серхио Гальван, Арнульфо Валентьерра (в «Онсе Кальдас») и другие.

Титулы 
 Обладатель Кубка Мерконорте (1): 2000

Примечания

Ссылки 
 Биография

Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Атлетико Букараманга»
Тренеры ФК «Атлетико Насьональ»
Тренеры ФК «Депортиво Пасто»
Тренеры ФК «Депортиво Перейра»
Тренеры ФК «Итагуи Леонес»
Тренеры ФК «Онсе Кальдас»
Тренеры ФК «Энвигадо»